1413 км — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1413 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Республике Башкортостан. Код 656410.
 1413 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области. Код 515369.
 1413 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 811445.
 1413 км, Дмитрово — путевой пост и остановочный пункт Одесской железной дороги в Одесской области. Код 405949.